Ein Gloria-Theater (nach lat. Gloria: „Ruhm“) befindet sich in folgenden Städten:
 Gloria-Theater (Bad Säckingen)
 Gloria-Theater (Herten)
 Gloria-Theater (Köln)
 Gloria-Theater (Neuss)
 Gloria Theater (Neuenrade)
 Gloria-Theater (Wien)